96-й километр — станция на линии Волховстрой-1 — Чудово-1 Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.

Пригородное сообщение 
Через станцию с остановкой по ней проходит электропоезд ср, сб, вс 6048/6047 сообщением Чудово-I — Волховстрой-I, в сторону Чудово-I проходят электропоезд  ср, сб, вс 6041/6042 Волховстрой-I — Чудово-I

Ссылки 

Платформа 96 км на Викимапии

Железнодорожные станции и платформы Чудовского района